Le sigle NCCU peut faire référence à :
 National Chengchi University, une université taïwanaise
 North Carolina Central University, une université américaine

Homonymie d'acronyme